Halocarpus är ett släkte av barrträd. Halocarpus ingår i familjen Podocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tallordningen
Halocarpus